Johann Georg Schelhorn ist der Name folgender Personen

* Johann Georg Schelhorn (Theologe) (1694–1773), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker, Geistlicher und Bibliothekar
 Johann Georg Schelhorn (Pfarrer, 1733) (1733–1802), deutscher Pfarrer, Lehrer und Bibliothekar 
 Johann Georg Schelhorn (Jurist) (1760–1793), deutscher Jurist und Beamter